Le tournoi de tennis de Québec est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2012, classée en catégorie International, se dispute du 10 au .

Kirsten Flipkens remporte le simple dames. En finale, elle bat Lucie Hradecká, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tatjana Malek et Kristina Mladenovic.

Faits marquants 
 La Belge Kirsten Flipkens remporte le premier titre de sa carrière en battant la Tchèque Lucie Hradecká, non sans avoir éliminé la tête de série  Dominika Cibulková au .
 Pour atteindre la finale, Lucie Hradecká élimine pas moins de trois joueuses issues des qualifications sur quatre présentes dans le tableau final, et l'une des trois joueuses invitées.
 Kristina Mladenovic atteint la demi-finale, alors qu'elle n'avait auparavant jamais dépassé les huitièmes de finale d'un tournoi du circuit WTA.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Québec
 Saison 2012 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2012
Québec
Sport au Québec en 2012
Tennis en septembre 2012